Элитное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Элитное — до 2010 года название аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Элитное — село в Уссурийском районе Приморского края.
 Элитное — посёлок в Чаинском районе Томской области.

Украина 
 Элитное (быв. Радгоспное) — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.